Дра́кино — деревня в городском округе Серпухов Московской области. Входит в состав Дашковского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в юго-западной части района, на левом берегу Оки при впадении в неё Протвы, в 3 километрах на восток от Протвино и в 10 километрах на юго-запад от Серпухова. Дракино находится на границе Московской и Калужской областей, проходящей по Протве. Через деревню проходит шоссе, соединяющее Серпухов и Тарусу, пересекающее реку по мосту на юго-западной оконечности населённого пункта.

История 
По материалам археологических раскопок известно городище Дракинское (I тысячелетия нашей эры), население которого составляли дославянские племена железного века. В VIII—IX веках на берега Оки проникает славянское население, вятичи..

Предполагается что в средние века в районе современной деревни Дракино находился древнерусский город Лобынск (XII—XIII).

В XVIII земля на юго-западе современного Серпуховского района принадлежала Дашковым.

В годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг. и Битвы за Москву фронтовой аэродром рядом с д. Дракино — место базирования советской авиации, в том числе полков 38-й сад(ВВС 49-й Армии, Западный фронт), 18 гвардейский авиационный полк дальнего действия, 1-го, 57-го сбап,38-го бап, подвергался неоднократным бомбардировкам немецкой авиации.

Достопримечательности 
Недалеко от деревни располагается аэродром «Дракино», являющийся базой Серпуховского авиационного спортивного клуба имени Александра Ивановича Орлова, который занимается лётной подготовкой спортсменов и любителей. Аэродром, известен проведением Чемпионата мира (2005 год) и Квалификационного Мирового «Гран-при» (2006 год) по планёрному спорту.

В Дракино находится действующая церковь Бориса и Глеба, возведённая из кирпича в 1684 году. В начале XIX века построена колокольня, в 1872 году — трапезная, а также Боголюбовский и Сергиевский приделы. С 1930-х годов по 1997 год была закрыта. В здании церкви располагались мастерские.

Также в Дракине находится часовня 1900 года.

Памятный знак «Самолёт „МИГ-3“». Установлен в честь воинов 49-й армии, защищавших Москву в 1941 г. во время Великой Отечественной войны.

Экономика 
Вокруг деревни расположены поля крупного сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Дашковка», недалеко от Дракина находится крупный спортивно-развлекательный комплекс, включающий нескольких гостиниц, коттеджный городок.

См. также 
 Населённые пункты Серпуховского района

Примечания 

Сельское поселение Дашковское
Населённые пункты Серпуховского района